

Луговий — селище міського типу, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Луговий — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Луговий — селище, Совєтський район, Марій Ел

 Луговий Василь Петрович (*1917—†2000) — Герой Радянського Союзу
 Луговий Володимир Іларіонович (*1950) — доктор педагогічних наук, професор
 Луговий Володимир Йосипович (*1939) — доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 Луговий Ігор Миколайович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Луговий Микита Сергійович (2003—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Луговий Михайло Володимирович (*1964—†2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Луговий Олег Миколайович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Луговий Олександр Васильович (*1893–†1937) — діяч Української РСР
 Луговий Олександр Володимирович (*1904—†1962) — український письменник
 Луговий Юрій Ярославович (*1949) — український кінопродюсер, режисер і редактор
 Юрій Луговий, Луговий Юрій — псевдонім українського письменника, перекладача, педагога, фольклориста, історика Мирослава Капія (*1888—†1949)
 Андрій Луговий — агент ФСБ, звинувачений у вбивстві Олександра Литвиненка

Див. також 
 Лугова
 Лугове

Примітки 

Українські прізвища